Schwiddern ist ein deutscher Ortsname:
 Schwiddern, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Świdry (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schwiddern, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Świdry (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schwiddern, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Świdry (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen